New Line steht für:
 New Line Cinema ist eine US-amerikanische Filmproduktions- und Vertriebsgesellschaft
 New Line (Schifffahrtslinie), ein alternativer Namen der Schifffahrtslinie Robert Kermit Red Star Line